Burschenschaft steht für:
 im frühen 19. Jahrhundert die Bezeichnung für alle Studenten = Burschen an einer Universität, siehe Königsberger Senioren-Convent#Burschenschaft
 Deutsche Burschenschaft, einer von vielen Korporationsverbänden
 Burschenschaft = Studentenverbindung 
 Burschenschaft im Allgemeinen Deutschen Burschenbund
 Burschenschaft/Burschenbund im Burschenbunds-Convent
 Burschenschaft im Delegiertenconvent Chilenischer Burschenschaften → Bund Chilenischer Burschenschaften
 Burschenschaft im Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften
 Burschenschaft im Verband der sudetendeutschen Burschenschaften
 Burschenschaft in der  Allgemeinen Deutschen Burschenschaft
 Burschenschaft in der Deutschen Burschenschaft
 Burschenschaft in der Neuen Deutschen Burschenschaft
 freie Burschenschaft
 pennale Burschenschaft, siehe Schülerverbindung 
 Burschenschaft (Dorfverein), ein Verein junger Männer in ländlichen Gegenden

Siehe auch:
 Bursche
 Urburschenschaft